Minersville je název několika obcí v USA:

 Minersville (Pensylvánie)
 Minersville (Utah)
 Minersville (Wisconsin)